Ка́рбондейл () — название населённых пунктов в США:
 Карбондейл — город в штате Иллинойс.
 Карбондейл — город в штате Канзас.
 Карбондейл — город в штате Пенсильвания.

См. также 
 Карбондейл — железнодорожная станция в городе Карбондейл штата Иллинойс.